

Cinema 
 Der Schimmelreiter – film del 1934 diretto da Hans Deppe e Curt Oertel
 Der Schimmelreiter – film del 1978 diretto da Alfred Weidenmann

Televisione
 Der Schimmelreiter – film per la televisione del 1984

Letteratura 
 L'uomo dal cavallo bianco (Der Schimmelreiter ) – novella di Theodor Storm